Пале́рми () итальянская фамилия. Известные носители:

 Палерми, Амлето (1889—1941) — итальянский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр и монтажёр.
  (род. 1964) — итальянский софтболист.